Marasmius is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Marasmiaceae. Het geslacht omvat voornamelijke kleine, zeldzamere middelgrote zwammen met een centrale steel. De paddenstoelen kenmerken zich door het feit dat de vruchtlichamen krimpen als het droog is en weer tot leven komen als het vochtig is. Het sporenpoeder is wit.

Soorten 
Het geslacht telt in totaal 954 soorten (peildatum september 2020):

Marasmiaceae
Schimmelgeslacht